«Пандурий» () — румынский футбольный клуб из города Тыргу-Жиу. Основан в 1963 году. Домашний стадион — , вмещающий 12 518 зрителей.

История 
С 2005 по 2017 год команда выступала в высшем румынском дивизионе — Лиге I. В 2013 году занял 2-е место и принимала участие в групповом турнире Лиги Европы.

Просле вылета из высшего дивизиона команда в 2021 году вылетела и из Лиги II, а в следующем году покинула и Лигу III — не по спортивному принципу, из-за запрета на трансферы. В сезоне-2022/23 играла в группе команд из жудеца Горж Лиги IV. После пяти проведённых игр, в которых были одержаны победы, снялась с соревнований из-за финансовых проблем.

Достижения 
Чемпионат Румынии
  Серебряный призёр (1): 2012/13
  Бронзовый призёр (1): 2015/16
Лига II
  Победитель (1): 2004/05
  Серебряный призёр (1): 2003/04
Кубок Лиги Румынии
  Финалист (1): 2014/15

История названий клуба

Статистика выступлений с сезона 2000/2001

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
Полный список игроков клуба «Пандурий», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Паул Антон
  Вандеир
  Чиприан Василаке
  Усман Вьера
  Карлос Кардозо
  Влад Кирикеш
  Александру Максим
  Дейвидас Матулявичюс
  Михай Пинтилий
  Эрик Перейра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на MyScore.ru 

Футбольные клубы Румынии
Тыргу-Жиу